Моя чарівна леді (мюзикл) — мюзикл 1957 року Ф. Лоу, А. Дж. Лернера.

Фільми 
 Моя чарівна леді (фільм, 1964) — американський музичний комедійний фільм режисера Джорджа К'юкора.
  — південнокорейський серіал виробництва Seoul Broadcasting System.
  — південнокорейський серіал що транслювався на каналі KBS2.
 Моя чарівна леді (серіал, 2016) — південнокорейський серіал що транслювався на каналі KBS2 у 2016 році.